Il singolare dell'ASB Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Marion Maruska era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Meike Babel.

Dominique Van Roost han battuto in finale 4–6, 7–6, 7–5  Silvia Farina.

Teste di serie

  Sandrine Testud (semifinali)
  Lisa Raymond (quarti di finale)
  Dominique Van Roost (campionessa)
  Barbara Schett (primo turno)

 Sandra Kleinová (primo turno) 
 Silvia Farina (finale) 
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale) 
 Marion Maruska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1998